Parana, Paraná eller Paranã kan syfta på:

 Paraná Clube – en fotbollsklubb i Brasilien
 Parana (steklar) – ett släkte inom ordningen steklar, familjen bracksteklar
 Paraná (fotbollsspelare) (1942–), en brasilansk fotbollsspelare

Geografi

Paranáfloden – en flod som rinner genom Brasilien, Paraguay och Argentina

Antarktis 

 Nunatak Paraná,

Argentina 

 Departamento de Paraná, kommun, Entre Ríos, 
 Paraná (provinshuvudstad), Entre Ríos,

Brasilien 

 Paraná (delstat) – delstat, 
 Paranã, kommun, Tocantins, 
 Paraná (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Rio Caxias, vattendrag, Maranhão,

Paraguay 

 Alto Paraná – ett departement i Paraguay

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar